Берриосар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-де-Памплона. Занимает площадь 2,7 км². Население — 8555 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 6 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Berriozar

Муниципалитеты Наварры